Belgisch legioen (1792), enthousiasten voor de Franse revolutie
 Belgisch legioen (1814), een in de laatste opleving van de Oostenrijkse Nederlanden bestaande legerformatie die tussen 1 maart en 1 september 1814 bestond
 Belgisch legioen (1848), een uitwas van Februarirevolutie van 1848 was een groep Parijse Belgen die een annexatie van België door Frankrijk voorstonden en dat gewapenderhand probeerden te bewerkstelligen
 Belgisch legioen (1864-1867), Belgische vrijwilligers die meededen aan de Franse interventie in Mexico
 Geheim Leger, een verzetsorganisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog ook bekendstond als Belgisch legioen